Lipice – wieś w Chorwacji
 Lipice – wieś w Polsce
 Lipice – wieś na Ukrainie
 Lipice – część miasta Hrubieszów